Оситнязька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Оситнязька волость — Чигиринського повіту Київської губернії;
 Оситнязька волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.